Ona u ONA hacen referencia a varios artículos:

NOMBRE

Ona es un nombre antiguo de origen hebrero que tiene por significado “aquella bella mujer que nos enseña”. No obstante, hay otras fuentes que afirman que su origen es gaélico y que deriva del nombre Mariona. Este, a su vez, de María que significa “agraciada” o “buena”

Botánica
 Género botánico Olsynium.

Etnografía
 Selknam (también escrito selk'nam o shelknam), pueblo indígena americano (más conocido como Ona) de la Isla Grande de Tierra del Fuego.
 Idioma selknam u ona, la lengua que hablaba este pueblo, pertenecía y la familia chon y se extinguió en el siglo XX.

Ficción
 Original Net Anime, animación creada para ser lanzado directamente en Internet.

Geografía física
 Río Ona (Udá), en la república de Buriatia, Rusia, afluente del Udá, de la cuenca del Yeniséi.
 Río Ona (Abakán), en la república de Jakasia, Rusia, afluente del río Abakán, de la cuenca de Yjuzgada.
 Río Ona, afluente del Río Grande, en Tierra del Fuego.

Salud pública
 Oficina Nacional Antidrogas, organismo venezolano adscrito al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia.
 Tarjeta ONA, Tarjeta Electrónica Sanitaria para cursar trámites creada por el gobierno del País Vasco, España.